Коктас — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Коктас — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Коктас (быв. Юсуповка) — аул в Жуалыйском районе Жамбылской области.
 Коктас (быв. Карбышевка) — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.